Fluieraș, Flueraș (< fluier (> )):
 Ion (Ioan) Flueraș (Fluieraș) (1882, Kerülős, Arad  1953, Gherla)
 Vasile Flueraș (* 1948, Cluj), un episcop român
 Titus Flueraș, un interpret, muzician, educator și violonist român

Vezi și 
 Fluier
 Fluier (dezambiguizare)

Nume de familie românești
Nume de familie ocupaționale